Spark (automerk)
Spark (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
Sparkbrook, een Brits historisch motorfietsmerk
Spark Models, een modelautomerk
Spark (atletiekvereniging), een atletiekvereniging in Spijkenisse
Spark (televisieserie), Britse televisieserie uit 1997

Personen met de achternaam Spark
Muriel Spark, een Britse schrijfster